Die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2006 wurde in der Zeit vom 5. Jänner bis zum 28. November 2006 im Rahmen von zehn Wertungsläufen ausgetragen. Meister wurde Raimund Baumschlager.

Ergebnisse

Wertungen 
Die Punktevergabe erfolgte bei jeder Rallye für die zehn erstplatzierten Fahrer mit Fahrzeugen der jeweiligen Division nach folgendem Schema:

Fahrerwertung Division I 
In der Division I wurden Fahrer mit Fahrzeugen der Gruppe A gewertet. Bei der Mogul Šumava Rallye wurden wegen zu weniger Teilnehmer in der Division I keine Punkte vergeben.

Fahrerwertung Division II 
In der Division II wurden Fahrer mit Fahrzeugen der Gruppe N gewertet.

Fahrerwertung Junioren 
Zur Teilnahme an der Juniorenmeisterschaft wurde ein Fahrzeug der Gruppe N bis 2000 cm³ Hubraum benötigt. Bei der IQ Jänner Rallye, der Mogul Šumava Rallye und der Škoda Rallye Maribor wurden wegen zu weniger Teilnehmer in der Juniorenmeisterschaft keine Punkte vergeben.

Weblinks 
 Bericht und Ergebnis der IQ Jänner Rallye 2006
 Bericht und Ergebnis der Mogul Šumava Rallye 2006
 Bericht und Ergebnis der Pirelli Lavanttal Rallye 2006
 Bericht und Ergebnis der Bosch Super plus Rallye 2006
 Bericht und Ergebnis der Ostarrichi Rallye 2006
 Bericht und Ergebnis der Castrol Judenburg-Pölstal Rallye 2006
 Bericht und Ergebnis der Škoda Rallye Maribor 2006
 Bericht und Ergebnis der BP Ultimate Rallye 2006
 Bericht der ARBÖ Rallye Steiermark 2006
 Bericht der OMV Rallye Waldviertel 2006
 Ergebnisse auf eWRC-results.com

Osterreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2006
2006